Gert Blomé, švedski hokejist, * 28. avgust 1934, Strömsbro, Švedska, † 27. januar 2021.

Blomé je celotno kariero igral v švedski ligi za kluba Gävle Godtemplares IK in Västra Frölunda HC. V sezonah 1956/57 in 1964/65 je osvojil naslov švedskega državnega prvaka, v sezoni 1964/65 je bil izbran tudi za švedskega hokejista leta. 

Za Švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, prvič leta 1960, ko je osvojil 5. mesto, in drugič leta 1964, ko je prejel srebrno medaljo. Petkrat je nastopil na svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger) in bil dobitnik ene zlate ter po dveh srebrnih in bronastih medalj. Skupno je za reprezentanco nastopil na 151-ih tekmah, na katerih je dosegel 21 golov.

Leta 2017 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 58
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 62
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 62/63
|
|
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 6
| 0
| 4
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 63/64
|
|
| 5
| 6
| 11
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 64
|
| 7
| 1
| 5
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 64/65
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 65/66
|
| 20
|
|
|
|
|
|
| 8
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 67/68
|
| 20
| 1
| 4
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 68/69
|
| 10
| 3
| 1
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 69/70
|
| 24
| 3
| 7
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 70/71
|
| 20
| 1
| 4
| 5
| -4
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 71/72
|
|
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 154
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 56
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Viri

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Gävle Godtemplares IK
Hokejisti Västra Frölunda HC
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih